Rebmann steht für:

 einen Winzer

Rebmann ist der Familienname folgender Personen:
 August Rebmann (1887–1967), deutscher Archivar und Heimatforscher
 Bernhard Rebmann (* 1941), deutscher Maler und Graphiker
 Daniel Rebmann (* 1994), deutscher Handballtorwart
 Edmund Rebmann (1853–1938), deutscher Pädagoge und Politiker
 Felix Rebmann (1931–2017), Schweizer Architekt 
 Georg Friedrich Rebmann (1768–1824), deutscher Publizist
 Gustav Rebmann (* 1910), deutscher Fußballspieler
 Gustav Rebmann (Politiker) (1845–1920), Schweizer Politiker
 Hans Rebmann (1499–1568), Theologe und Geistlicher
 Henri Rebmann (1848–1931), Schweizer Fotograf
 Jakob Rebmann (1851–1935), US-amerikanischer Geistlicher und Indianermissionar
 Jasmina Rebmann-Janković (* 1986), niederländische Handballspielerin
 Johann Jakob Rebmann (1846–1932), Schweizer Politiker, Landwirt und Viehzüchter

 Johann Rudolf Rebmann (1566–1605), Schweizer evangelischer Geistlicher, Heimatforscher und Schriftsteller
 Jutta Rebmann (* 1943), deutsche Schriftstellerin und Publizistin
 Kurt Rebmann (1924–2005), deutscher Jurist
 Norbert Rebmann (* 1948), Botaniker
 Richard Rebmann (* 1958), deutscher Verleger und Medienmanager
 Rudolf Rebmann (1759–1837), Schweizer Landwirt und Politiker
 Simone Machado Rebmann (* 1969), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Stefan Rebmann (* 1962), deutscher Politiker (SPD)